Idiot’s Delight (dramat)
 Idiot’s Delight (film)